Ахелой — персонаж давньогрецької міфології.

Топонім 

 Ахелой — місто в Болгарії.
 Ахелой — річка в Болгарії.

Див. також 
 Ахелоос — річка в Греції.